Ludvík Kundera (1891-1971), pianiste et musicologue tchèque ;
 Ludvík Kundera (1920-2010), poète et traducteur tchèque, neveu homonyme du pianiste, et cousin de Milan ;
 Milan Kundera (né en 1929), écrivain français de langues tchèque et française, fils du pianiste ;
 Rudolf Kundera (1911-2005), artiste-peintre connu comme « le Tchèque de Marseille », apparenté à Ludvík.

Patronyme tchèque